Гали́на Ви́кторовна Хо́мчик (30 мая 1960, Москва) — советская и российская телеведущая и исполнительница в жанре авторской песни. Лауреат фестивалей авторской песни, постоянный член жюри Грушинского фестиваля.

Биография

Ранние годы и семья 
Галина Хомчик (урождённая Мартынова) родилась 30 мая 1960 года в Москве. Отец — журналист, работал на радио, позже в АПН, мать — инженер-строитель, участница многих туристических походов. Музыку и песни в семье знали и любили, в особенности авторскую, туристскую песню. Музыкальное образование Галина получила по классу фортепиано в школе им. Гнесиных, впоследствии самостоятельно научилась играть на гитаре.

В школьные годы отдыхала в пионерском лагере «Мамайка» (в Сочи, от АПН). Где познакомилась с Натальей Хорунжиной, которая, будучи приверженцем авторской песни, подметила певческий талант Галины и привела, впоследствии, её на тропы КСП.

Окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова в 1982 году, специальность — преподаватель русского языка и литературы.

Муж Сергей — музыкант и автор песен. Сын Алексей.

Карьера и творчество 
Лауреат Московских фестивалей авторской песни 1982 и 1983 годов, 20-го Рабочего Фестиваля в Берлине (1984 г., золотая медаль), Первого Всесоюзного фестиваля авторской песни в Саратове (1986 г.), Грушинского фестиваля (1987 г.).

Бессменный член жюри Грушинского фестиваля с 1989 года. Также состояла и состоит в жюри многих других фестивалей авторской песни.

Постоянный участник вечеров «День рождения Ю. Визбора» в ГЦКЗ «Россия», соведущая вечеров памяти Ю. Визбора и концертов авторской песни в Кремле. Солистка проекта «Песни нашего века».

С 1984 по 2007 годы работала на телевидении. Была одним из создателей и координаторов знаменитых телемостов конца 80-х — начала 90-х годов. В конце 90-х годов вела программы об авторской песне «Я вам спою» и «Наполним музыкой…» на нескольких телеканалах, а также программы для детей «Детское время» на СТС (1996—1997) и «Сказка на ночь» на ТНТ (1998).

Режиссёр и продюсер видеоклипов на песни Олега Митяева. В 1992 году был показан на ЦТ видеофильм «Театр общения. Песни Олега Митяева». Режиссёр Галина Хомчик, продюсер Сергей Фоминцев.
 
С 2004 по 2009 год Галина Хомчик работала на радио «Шансон» и вела вместе с Олегом Митяевым программу об авторской песне «Давай с тобой поговорим».

Много выступает с сольными программами, а также вместе с другими авторами и исполнителями. Концерты Галины Хомчик проходили в разных городах России, а также в США, Германии, Канаде, Франции, Израиле и других странах.

Галина Хомчик часто выступает с размышлениями о судьбе бардовской песни, о границах этого жанра. Её волнует сохранение чистоты песни, её первоначального звучания, бережное отношение к поэтическому слову. Своими учителями в авторской песне называет Булата Окуджаву, Сергея Никитина, Юрия Визбора, Александра Городницкого, Аду Якушеву.

Галина Хомчик упомянута в сборнике «Самые знаменитые барды России», хотя не написала ни одной песни. В этой книге Хомчик названа «рекордсменом по количеству сольных концертов». Она и Елена Камбурова — единственные «чистые» исполнительницы, попавшие в эту книгу.

Дискография 

 «Нескучный сад» 1994 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «По-женски о вечном» 1997 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «Не покидай меня, весна!» 2000 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «Знакомая романтика» (с гр. ГрАссМейстер) 2001 г. («Мистерия звука»)
 «Неожиданный альянс» 2002 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «Песни Булата Окуджавы» 2003 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «МГУ: Мои Гениальные Учителя» 2005 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «Двухголосие» 2007 г. (ООО МИЦ «МУЗПРОМ-МО»)
 «Старое-доброе» 2008 г (ООО «Первое музыкальное издательство»)
 «Песни Юрия Визбора» 2009 г (ЗАО «IVC»)
 «Фильм-концерт» DVD 2011 г (ООО МИЦ «Музпром-МО»)
 «Про любовь» 2013 г (ЗАО"IVC")
 «Биография» 2016 г (ЗАО"IVC")

Песни в исполнении Галины Хомчик включены в сборники:

 «Песни нашего века» (части 1 — 9):
 «Время наших песен» (выпуски 1 — 5)
 «Наши песни» (выпуск 4)
 «Бардовский хит»
 Виктор Берковский: «Под музыку Вивальди», «Черешневый кларнет»
 «Грушинский фестиваль»
 «День рождения Юрия Визбора»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Галины Хомчик
 "Может, просто тепла твоему сердечку надо… " — Б. Гершгорин, «Вечерний Нью-Йорк»
 «Пою для тех, кому это нужно» — Евг. Крушельницкий, «Московская среда», № 38, 2005 г.
 Лучшие барды приедут на фестиваль — РИА Новости
 «Умная песня для думающих людей» — Евг. Кудряц. Интервью с Галиной Хомчик
 О Галине Хомчик на сайте Bard.ru
 «Рок-музыка — та же авторская песня, но не с очень хорошей поэзией» — М. Марголис, «Известия», 16.06.2013
 Галина Хомчик поговорила с рязанцами о вечном — РИА 7 новостей, Рязань, 6.12.2012
 «И я её пою!» — А. Касьянов, «Вечерняя Москва»
 Е. Лещинская «Взгляд из середины первого ряда»
 Г. Хомчик в программе А. Лушникова «Синие страницы»

Телеведущие СТС
Телеведущие ТНТ
Исполнители авторской песни
Выпускники филологического факультета МГУ
Песни нашего века:Участники
Лауреаты Грушинского фестиваля